

Arts 

  Scrambled Eggs est le nom que Paul McCartney donnait à la chanson Yesterday.

  Scrambled Eggs est un groupe de musique Libanais ayant notamment composé la musique de plusieurs films de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige.